Vadlán-lik és vadlán-lik néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Vadlán-lik, nagygörbői barlang.
 Vadlán-lik, a Gyenesdiási Vadlány-lik másik neve.
 Vadlán-lik, a Rezi Vadlán-lik másik neve.
 Vadlán-lik, a Vállusi Vadlán-lik másik neve.

 vadlán-lik, a Gyenesdiási Vadlány-lik másik neve.
 vadlán-lik, a Rezi Vadlán-lik másik neve.
 vadlán-lik, a Vadlán-lik másik neve.
 vadlán-lik, a Vállusi Vadlán-lik másik neve.